Látlelet: sérülésekről hivatalos célból kiállított orvosi leírás
Látlelet a Földről: a BBC dokumentumfilm-sorozata